

Geografia

Estonia 
 Muri – wieś w gminie Mulgi
 Muri – wieś w gminie Luunja

Szwajcaria 
 Muri – okręg w kantonie Argowia
 Muri – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Muri
 Muri bei Bern – gmina w kantonie Berno

Osoby 
 Muri – córka Dakszy
 Eduard Muri – szwajcarski dyrygent
 Elisa Muri – włoska siatkarka
 Nicholas Muri – piłkarz z Wysp Salomona
 Roland Muri – szwajcarski malarz

Inne 
 muri – japońskie słowo
 Muri – klasztor

Zobacz też 
 Muhri
 Mury
 Selnica ob Muri
 Sveti Martin na Muri